John James est un nom pouvant désigner:

Divertissement
 (1873-1951), artiste impressionniste américain
 (1923-1993), auteur gallois de nouvelles historiques
 (1939-2018), poète britannique
 (né en 1947), guitariste et compositeur gallois
John James (né en 1956), acteur américain
 (né en 1987), poète et critique américain
, musicien canadien

Politique
 (c. 1610-1681), parlementaire anglais
 (1784-1869), maire irlandais de Dublin
 (1830-1917), maire américain d'Atlanta
John James (1911-1999), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1941), activiste LGBT américain
 (né en 1981), homme d'affaires américain du Michigan
, homme politique américain en Californie

Religion
 (1785-1859), ecclésiastique et auteur anglais
 (1786-1828), évêque anglican de Calcutta
 (mort en 1938), archidiacre gallois de Llandaff
, archidiacre des Seychelles

Sport
John James (1914-2002), pilote anglais de course automobile
 (1934-2010), joueur australien de football australien
 (né en 1933), lanceur américain au baseball
 (né en 1934), joueur anglais de football
John James (né en 1937), rameur d'aviron britannique
 (1948-2021), joueur anglais de football
 (né en 1949), joueur américain de football américain
John James (né en 1951), joueur australien de tennis

Autre
 (mort c. 1699), pirate gallois 
 (c. 1673-1746), architecte britannique
 (1772-1826), administrateur anglais en Barbuda 
 (1800-1881), banquier et éditeur américain
 (1835-1914), marin américain de la Guerre de Sécession
 (1838-1902), militaire américain
 (1841-1899), magistrat et juge australien
 (1913-2001), chirurgien orthopédique britannique
 (né en 1931), architecte australien
, toxicologue américain de la NASA

Voir aussi
 (1809-1886), pionnier américain en Oregon

James, John